Charles Vincent peut désigner :
 Charles Vincent (1828-1888), chansonnier, goguettier, auteur et éditeur du  ; 
 Charles Vincent (1851-1920), auteur français de romans d'aventure pour la jeunesse ayant écrit sous le pseudonyme de Pierre Maël.